Чемпіонати Молдови із шахів серед чоловіків проводять щорічно з 1944 року Лідерами за кількістю титулів є Б. М. Неведничий та Б. М. Іткіс, які виграли по 7 чемпіонатів. По 6 перемог здобули Віталій Тарасов та Анатолій Лутіков, 5-кратним чемпіоном є В. Сандуляк.

Жіночі чемпіонати країни проводяться з 1949 р. Найбільшу кількість перемог у турнірах (13) здобула С. Петренко, якій також вдалося у 2005 р. виграти чоловічий чемпіонат. 11 титулів виборола Б. Ш. Мосіонжик, 8 - Н. Д. Агабабян.

Хронологічна таблиця

Чоловічі чемпіонати

Жіночі чемпіонати

Примітки

Посилання 
 Campionii Moldovei la Sah intre Barbati 

Національні чемпіонати з шахів
 Шахи в Молдові
засновані в Європі 1944
1944 у європейському спорті